Норвежский полярный институт () — национальное учреждение в Норвегии, занимающееся полярными исследованиями. Он был запущен при содействии норвежского Министерства окружающей среды. Институт организует экспедиции в Арктику и Антарктику и выполняет научно-исследовательскую работу на станции в Ню-Олесунне. Его офисы располагаются в Тромсё и на Шпицбергене, а также на Земле Королевы Мод; персонал составляет приблизительно 150 человек. Институт несет ответственность при заключении международных договоров Норвегии относительно Арктики и Антарктики.

Институт был основан в 1928 году Адольфом Гулем под названием Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser.

Директора 
 1948—1957 Харальд Свердруп
 1957—1960 Андерс Орвин
 1960—1983 Торе Гьельсвик
 1983—1991 Одд Ройне
 1991—1993 Нильс Эритсланд
 1993—2005 Олав Орхейм
 С 2005 — Ян-Гуннар Винтер

Исследование парниковых газов 

Лаборатории института постоянно следят за развитием механизма парникового эффекта. Они зафиксировали его повышение в 2008 году по сравнению с предыдущим годом, связав это с деятельностью промышленных предприятий в Китае.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Наука на Шпицбергене